Chacara, ou l'une de ses graphies comme Chácara, peut désigner :

Toponymes

Chácara : une municipalité de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Juiz de Fora.

Chacara : une localité du district d'Água Grande.

Chácara : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme